Otto Kahler ist der Name folgender Personen:

* Otto Kahler (Mediziner, 1849) (1849–1893), österreichischer Internist, Pathologe und Hochschullehrer
 Otto Kahler (Mediziner, 1878) (1878–1946), österreichischer HNO-Arzt und Hochschullehrer 
 Otto Kahler (Politiker) (1920–2008), deutscher Politiker (SPD)

Siehe auch:
 Otto Kähler